Le ministère de l'Environnement est un nom générique désignant le ministère chargé du programme environnemental du gouvernement ; il coordonne les travaux en matière de développement durable et prend toutes les mesures adéquates en vue de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique.

Selon les pays et les juridictions, cette entité formée par un ministre, un directeur ou bien un administrateur peut porter des intitulés différents : ministère fédéral, bureau, direction, agence, département, administration, etc. De même, la dénomination du ministère peut prendre plusieurs formes en fonction des portefeuilles qui lui sont attribués : Écologie, Protection de la nature, Développement durable, Changement climatique, etc.

Liste par pays

Voir aussi